Фалестри́да () — в греческой мифологии последняя из упомянутых цариц амазонок. Согласно легенде, в 330 году до н. э. она встречалась с македонским царём Александром Великим во время его завоевательного похода в Азию.

Легенда 
Наиболее важными историческими источниками, в которых упоминается предполагаемая встреча Александра Македонского с Фалестридой, являются отчёты историков Диодора и Квинта Курция Руфа, а также выдержка из исторического труда Помпея Трога, сделанная Юстином.

Греческий историк Диодор писал в I веке н. э., что во время похода Александра власть царицы Фалестриды распространялась на область между реками Фазис (сегодня Риони (Грузия), протекает по юго-западному склону Большого Кавказа) и Термодоном. В 330 году до н. э. во время кампании против персов Александр со своим войском разбил лагерь к югу от Каспийского моря, в Гиркании. В этот лагерь прибыли верхом Фалестрида и часть её армии в 300 амазонок в полном вооружении. Она заявила царю, что хотела бы иметь от него ребёнка. Поскольку он был самым высоким из всех мужчин, а она была смелее и сильнее других женщин, ребёнок, которого бы они создали вместе, должен был превзойти всех смертных. Александр не отказал в просьбе и решил продлить стоянку своего войска ещё на несколько суток. После 13 дней, проведённых с Фалестридой, он преподнёс ей щедрый подарок.

Римский историк Квинт Курций Руф, живший, по всей видимости, в I веке нашей эры, упоминает дополнительные подробности всей этой истории. Согласно ему, Фалестрида объявила Александру, что если она родит ребёнка женского пола, то оставит себе, а если мужского — пришлёт к нему. Аналогичное описание приводит и римский историк Юстин, живший во II или III веке. При этом ни один из трёх авторов не даёт никакой информации о дальнейшей жизни царицы амазонок. Между тем, в Истории Александра Великого, написанной в III веке, такой персонаж, как Фалестрида, вовсе отсутствует.

Оценка исторической достоверности 
Историчность существования Фалестриды была спорной даже среди древних историков. Около 100 г. биограф Плутарх перечислил 14 авторов, которые упоминали историю о Фалестриде. Некоторые из них, такие как Клитарх и Онесикрит, верили в это, девять же писателей (включая Аристобула, Птолемея, Хареса Митиленского и Дуриса) считали роман Александра с Фалестридой полной выдумкой. Много лет спустя после предполагаемой встречи македонского царя с царицей амазонок греческий историк Онесикрит, сопровождавший Александра в его азиатских походах, как-то свиделся с Лисимахом, сподвижником Александра, правителем Фракии, который находился рядом с полководцем в те дни, когда эта история могла произойти. Онесикрит читал ему вслух четвёртую книгу своего исторического труда, и стоило ему дойти до описания этого эпизода и внешности Фалестриды, как Лисимах улыбнулся и спросил: «А где же я тогда был?!» Из этого может следовать, что Лисимах ничего не знал об амазонке.

Около 150 года римский историк Арриан, работы которого считаются очень надёжными и достоверными, ничего не сообщив о Фалестриде, утверждал, что, согласно некоторым сведениям, македонский царь, возможно, встретил в пути сто вооружённых всадниц, предположительно амазонок, но произошло это только шесть лет спустя, то есть в 324 году до н. э. Их прислал к нему ахеменидский сатрап Атропат. Однако Александр отослал их назад во избежание насилия по отношению к ним со стороны его солдат. При этом Арриан подчеркивает, что историографы Александра, которые, по его мнению, заслуживают доверия, такие как Аристобул и Птолемей, не упоминают об этой истории, а потому он сомневается, что такая раса воинственных женщин вообще когда-либо существовала.

Современная наука единодушно считает, что эпизод, связанный с Фалестридой, неисторичен. Возможно, дочь скифского царя, которой Александр, согласно его собственному письму, предложил стать супругой, послужила толчком к созданию легенды об амазонке.

В искусстве и литературе 
Джироламо Фагиволи. Александр и Фалестрида (живопись, XVI век)
Кристиан Генрих Постель. Великая, могучая Фалестрида, или Последняя царица амазонок (Die Groß-Mächtige Thalestris, oder Letzte Königin der Amazonen; водевиль, 1690)
Иоганн Георг Платцер. Царица амазонок Фалестрида в лагере Александра (The Amazon Queen Thalestris in the Camp of Alexander; живопись, ок. 1750)

Примечания

Литература 
 Waldemar Heckel. Who’s Who in the Age of Alexander the Great: Prosopography of Alexander’s Empire. — Oxford: Blackwell, 2006. — P. 262—263 (ISBN 1-4051-2010-7).
 Johann Ch. Gottsched. Ausgewählte Werke. In Band 12: Gottsched Bibliographie / изд. Philip Marshall Mitchell. — Berlin: de Gruyter, 1987. — S. 294 (ISBN 3-11-011221-3).

Амазонки (греческая мифология)
Малая Азия в древнегреческой мифологии
Скифы